Die Handball-Oberliga Sachsen ist im deutschen Männer- und Frauenhandball die vierthöchste Spielklasse. Der Sieger der Staffel steigt in die Regionalliga Süd auf. Die zwei Absteiger werden in die Verbandsliga eingegliedert. 14 Mannschaften spielen um die Sachsenmeisterschaft und um den Aufstieg in die drittklassige Regionalliga. Der Tabellenführer nach dem 26. Spieltag ist automatisch Sachsenmeister 2006. Bei den Männern stiegen der SC Riesa und Motor Gohlis-Nord aus der Verbandsliga in die Oberliga auf. Absteiger aus der Regionalliga ist die SG LVB Leipzig. Sachsenmeister der Männer wurde die HSG Freiberg. Die HSG Freiberg und HC Einheit Plauen verzichteten auf den Aufstieg und gaben das Aufstiegsrecht an die SG LVB Leipzig ab.

Tabelle (Männer) 

(A) – Absteiger aus der Regionalliga
(N) – Aufsteiger aus der Verbandsliga

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz des Handballverbandes Sachsen

2006
Sportveranstaltung in Sachsen
Handballsaison 2005/06